Patronyme d'une famille de peintres

 Jean-Jacques Redouté (1687-1762), peintre à Dinant en Wallonie (aujourd'hui Belgique);
 Charles-Joseph Redouté (1715-1776), peintre wallon, fils du précédent;
 Antoine-Ferdinand Redouté (1756-1809), peintre wallon d'ornements et de décors, fils aîné du précédent;
 Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), peintre célèbre pour ses peintures de fleurs à l'aquarelle, frère du précédent;
 Henri-Joseph Redouté (1766-1852), peintre, membre de la commission des sciences et des arts lors de la Campagne d'Égypte (1798-1799), frère cadet des deux précédents.

Paronymie

C'est aussi le participe passé du verbe redouter.